Canguro (Macropodidae) è il nome generico per indicare i mammiferi della famiglia dei macropodidi.

Nelle arti
Canguro: romanzo di David Herbert Lawrence
Canguro: singolo di Fulminacci
Canguro battente: cortometraggio del 1926 diretto da Jules White

Altro
Canguro fantasma: Creatura leggendaria del folklore statunitense